Obiekty fizjograficzne w Polsce
 Kople – jezioro na Pojezierzu Drawskim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Kople – jezioro na Pojezierzu Wałeckim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Mirosławiec
 Kople – wzgórze we Wzgórzach Strzelińskich, na Przedgórzu Sudeckim